Дмитро «Митро» Пристай (, 7 листопада 1927, Йорктон — 8 жовтня 2013, Віньярд) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Канадський гравець українського походження, його батьки родом з міста Тернополя.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1947 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1950, 1953, 1954.
 Володар Кубка Стенлі у складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1952, 1954, 1955.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»